V11 ou V-11  peut faire référence à :
 Autoroute espagnole V-11, accès à l’aéroport de Valence ;
 Cycliste blessé dans une collision avec un autre cycle, d’après la classification internationale des maladies ;
 Mankarga-V11, une commune rurale du Burkina Faso ;
 Moto Guzzi V11, un modèle de moto du constructeur italien Moto Guzzi ;
 Vultee V-11,un avion d'attaque au sol américain.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres